U40 ou U-40 peut faire référence à :
 Dodécadodécaèdre adouci (U40), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMIS Narbada (U40), un sloop de la Royal Indian Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères